Jean Le Blond peut désigner :
 Jean Le Blond, seigneur de Branville (), poète normand
 Jean Le Blond (né en 1957) hockeyeur français.